Piñalito puede referirse a:

 Piñalito Norte, localidad del departamento General Manuel Belgrano, Provincia de Misiones, Argentina; o
 Piñalito Sur, localidad del departamento San Pedro, Provincia de Misiones, Argentina.